Sosny steht für

 Sosny, sorbisch für Zossen
 Sosny (Pogórze Spiskie), Berg in Polen
 Sosny (Weißrussland), Stadt in der Nähe von Minsk, Weißrussland
 Sosny (Witnica), Ortsteil in der Gemeinde Witnica in Polen